Loanga peut désigner :
Loanga, la commune du département de Dialgaye au Burkina Faso ;
Loanga, la commune du département de Tenkodogo au Burkina Faso ;
Loanga-Peulh, la commune du département de Tenkodogo au Burkina Faso.